Доисторическая Швейцария — период в истории Швейцарии, начинающийся с образования самых ранних поселений на её территории, и продолжающийся вплоть до начала правления Габсбургов.

Палеолит 

Кремнёвые инструменты из Алтархёле (пещеры Вильдкирхли) датировали последней фазой неандертальской культуры мустье — около 40 тысяч лет назад.

Археологические данные из пещер Вильдкирхли в Аппенцелле, из пещер близ Шаффхаузена и др., свидетельствуют, что охотники-собиратели обосновались в низинах к северу от Альп уже в конце верхнего палеолита.

В  были обнаружены останки представителя азильской культуры, жившего 13 560–13 770 лет назад. У него были определены Y-хромосомная гаплогруппа I2a и митохондриальная гаплогруппа U5b1h. Он имел карие глаза, чёрные волосы и смуглую кожу.

Неолит 

В неолитической Центральной Европе, и в частности, на Швейцарском плато, с 5 тысячелетия до н. э. доминировала культура линейно-ленточной керамики (КЛЛК).

В эпоху неолита Швейцария была населена относительно плотно, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. В это время жители Швейцарии — потомки местного варианта КЛЛК — обитают в основном в свайных постройках на мелководье местных озёр. Население свайных построек, сравнительно многочисленное (его определяют для Швейцарии в 100 и более тысяч человек), жило земледелием, скотоводством и рыболовством (о последнем свидетельствуют найденные сети и стрелы с наконечниками из рыбьих костей), имело уже приручённых лошадь, корову, овцу, козу, свинью, собаку, знало гончарное производство, умело делать оружие и орудия из бронзы, рядом с которыми встречаются в значительном количестве и каменные орудия, очевидно, наследие ещё более глубокой старины. Причина, заставившая людей селиться на воде, не выяснена (предположение некоторых исследователей, что свайные постройки имели значение складочных мест, временных стоянок, рядом с которыми должны были быть не сохранившиеся сухопутные жилища, вряд ли допустимо), но факт не подлежит сомнению.

На поселении хоргенской культуры в Прессехаусе было найдено колесо с квадратным отверстием для крепления оси, ось вращалась вместе с колёсами. Методом дендрохронологии оно датируется 3200 годом до н. э. В отличие от находок в Швейцарии и Германии в степном регионе, а также в Нидерландах и Дании отверстия в колёсах были круглыми, ось крепилась к корпусу повозки, а это значит, что различные европейские традиции изготовления повозок возникли ещё до 3200 года до н. э.

На рубеже 3 тысячелетия до н. э. развившиеся на основе КЛЛК культуры граничили с юго-западным пределом культуры шнуровой керамики. В начале 3 тысячелетия до н. э. на территорию Швейцарии проникает традиция колоколовидных кубков, связанная уже с бронзовым веком.

Бронзовый век 
Носители индоевропейских языков проникают на территорию Швейцарии не позднее 2 тысячелетия до н. э. (скорее всего, даже ранее). С XIII века до н. э. в Швейцарии распространяется культура полей погребальных урн, в составе которой были носители кельтских, и, возможно, также италийских языков.

Доримский железный век 
В X—V веков до н. э. территория Швейцарии входила в сферу Гальштатской культуры, где доминировали кельты и иллирийцы, а с V века до н. э. — в сферу латенской культуры, где также доминировали кельты. В I веке до н. э. (поздний Ла-Тен) швейцарское плато заняло кельтские племена гельветов на западе и винделиков на востоке, тогда как альпийскую часть восточной Швейцарии занимали реты, близкие по языку к этрускам.

Приблизительно одновременно с переходом от бронзового периода к железному, совершившимся в Швейцарии очень рано (может быть, одновременно с таким же переходом в Греции и Италии, то есть в первой половине первого тысячелетия до н. э., 1000—500 года), произошло изменение образа поселения: свайные деревни покидаются и люди селятся на суше. Нет указаний на то, чтобы этот переход совершился при порабощении, вытеснении или истреблении прежнего населения новопришедшим. Несмотря на всю древность начатков культуры в Швейцарии, не уступающую древности их в Греции, история Швейцарии начинается очень поздно. Первые исторические свидетельства о населении этой страны восходят только ко II веку до н. э., но сколько-нибудь обстоятельные сведения о них имеются только у Юлия Цезаря. Даже после Цезаря история Швейцарии весьма темна и ограничивается сведениями, почерпнутыми из римских источников; история на основании самостоятельных швейцарских источников начинается позже, чем история соседних областей Германии или Франции.

См. также 
 Доисторическая Центральная Европа

Примечания

Литература 
 
 Menotti, Francesco (ed.) Living on the Lake in Prehistoric Europe. Routledge, 2004.

Швейцария
Археология в Швейцарии